Svartevatten kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Svartevatten (Romelanda socken, Bohuslän), sjö i Kungälvs kommun,  (0,66 ha)
Svartevatten (Spekeröds socken, Bohuslän), sjö i Stenungsunds kommun,  (1,5 ha)

Se även
Svartevattnet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn